Гаврилищево — название населённых пунктов.

Россия 
 Гаврилищево — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Гаврилищево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.